Lac Surprise (en ) peut désigner:

Toponymes

Le Lac Surprise, un plan d'eau du versant de la rivière Roy, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Surprise Lake (Vancouver Island), lac en Colombie-Britannique.
Surprise Lake (Lappe), lac de Lappe, Ontario
Note: Selon la Commission de toponymie du Québec, il y a 29 hydronymes enregistré "Lac Surprise" ou "Lac de la Surprise" ou "Petit lac Surprise".

Surprise Lake (Arizona), lac à Surprise, Arizona.
 Surprise Lake (Idaho), lac dans Elmore County, Idaho.
 Surprise Lake (Washington), lac dans Milton, Washington (État).
 Surprise Lake (Teton County, Wyoming), un lac dans Grand Teton National Park, Wyoming.
lac Surprise, un lac de caldera atop Mount Aniakchak, en Alaska.
lac Surprise en Californie.

Autres
 Surprise Lake Camp, un camp de vacances à but non lucratif dans Cold Spring, New York

Notes et références